«Promises» — песня британских музыкантов Кельвина Харриса и Сэма Смита.
Сингл достиг первого места в британском хит-параде UK Singles Chart.

История 
Музыканты анонсировали новую песню через Twitter 13 августа 2018.
Релиз сингла сопровождался выходом лирик-видео.
Сингл дебютировал на четвёртом месте в UK Singles Chart. 7 сентября 2018 года он достиг позиции № 1 в Великобритании, став 9-м чарттоппером для Харриса и 7-м для Смита.

Отзывы 
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков: Hollywood Life («музыка, сделанная на небесах, а „ровный вокал“ Смита обеспечивает „душевную атмосферу“»).

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Хаус-композиции
Синглы Columbia Records
Песни Кельвина Харриса
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни Сэма Смита
Синглы Sony Music Entertainment
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, написанные Кельвином Харрисом
Песни, написанные Сэмом Смитом